Mandriva 2007.1 (aussi appelé Spring) est le nom donné à la  de la distribution Linux Mandriva Linux. Spring signifie printemps. Cette version marque le retour au cycle de développement de 6 mois. Ce cycle a été interrompu après la sortie de Mandriva LE 2005. 

Le cœur du système est une 2007.0 avec ses mises à jour (le noyau reste en 2.6.17 mais avec de nombreux patchs supplémentaires). De nombreux autres logiciels ont été mis à jour : KDE 3.5.6, GNOME 2.18, XFCE 4.4, OpenOffice.org 2.1 (et 2.2 rc3), Mozilla Firefox 2.0, Mozilla Thunderbird 2.0 beta2, X.org 7.2.

Cette version succède à Mandriva 2007 et précède Mandriva 2008.

Nouveautés 

 Metisse est dorénavant intégré et permet d'avoir de nouveaux effets 3D. Il peut être activé dans drak3d en plus de Compiz et Beryl. 

 WengoPhone est mis en avant dans cette version, tandis que Skype est toujours présent dans les versions non libres.

 La WiiMote de la console Nintendo Wii est compatible et permet désormais d'utiliser cette manette à la place de la souris ou d'un joystick. 

 Mandriva Online ne nécessite plus de compte pour notifier l'utilisateur de nouvelles mises à jour. rpmdrake 

 L'interface de rpmdrake a été améliorée et la vitesse de urpmi a été optimisée. 

 drakfon a été intégré et permet de flasher facilement son routeur avec le firmware de fon.

 Pour les utilisateurs d'ordinateurs portables sont apparus de nouvelles applets graphiques (KPowersave et GNOME Power Manager), un meilleur ajustement de la fréquence processeur (ajustable à la demande), de nouveaux outils de mise en veille (de freedesktop.org) et le support du bootsplash lors de la mise en veille prolongée.

Liens

Internes 
Mandriva
Mandriva Linux

Externes 
 Visite guidée de Mandriva Linux 2007 Spring
 Notes de version de Mandriva Linux 2007 Spring

Mandriva